Skalite bezeichnet:
 Skalite (Schlesische Beskiden), einen Berg in den Schlesischen Beskiden, Polen
 Skalité, einen Ort in der Slowakei